Bätjer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bätjer (1910–1957), deutscher Architekt
 Heinz Bätjer (1907–1983), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Klaus Bätjer (* 1938), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Umweltexperte